Walpole ist der Name folgender Personen:

 Maria Walpole (1736–1807), britische Adlige, durch Heirat ein Mitglied des britischen Königshauses
 Henry Walpole (1558–1595), englischer Jesuit, Märtyrer, Heiliger der Katholischen Kirche
 Horace Walpole, 4. Earl of Orford (1717–1797), britischer Schriftsteller
 Hugh Walpole (1884–1941), britischer Schriftsteller
 Robert Walpole (1676–1745), britischer Politiker
 Robert Walpole, 10. Baron Walpole (1938–2021), britischer Politiker
 Ronald Noel Walpole (1903–1986), amerikanischer Romanist und Mediävist britischer Herkunft
 Spencer Horatio Walpole (1806–1898), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walpole (Illinois)
 Walpole (Maine)
 Walpole (Massachusetts)
 Walpole (New Hampshire)

in Australien:
 Walpole (Western Australia)

Walpole bezeichnet:
 Walpole (Insel), zu Neukaledonien gehörende Insel im Pazifik
 Baron Walpole, britischer Adelstitel